Als Räuberhöhle werden bezeichnet:

 die Daneilshöhle in Sachsen-Anhalt (Deutschland)
 die Idstedter Räuberhöhle, ein Ganggrab in Schleswig-Holstein (Deutschland)
 Karl-May-Höhle bei Hohenstein-Ernstthal, Sachsen
 die Räuberhöhle (Mollramer Wald) in Niederösterreich
 die Räuberhöhle (Spital am Semmering) in der Steiermark (Österreich)
 die Räuberhöhle (Stollen) in Hundisburg, Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
 Raiberhiel